Barrow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Barrow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Barrow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex